Příjmení Chmelař nosí více významných osobností:

 Aleš Chmelař (* 1987), český ekonom, státní tajemník pro evropské záležitosti
 David Chmelař (* 1978), český architekt
 Eva Chmelařová-Siblíková (1927–2013), česká malířka a grafička
 Jan Chmelař (1931–2011), český římskokatolický duchovní a politický vězeň
 Jan Chmelař (malíř), český malíř
 Jan Chmelař (politik) (1817–1896), rakouský právník a politik české národnosti z Moravy
 Jaroslav Chmelař (* 1957), český politik ČSSD
 Jindřich Chmelař, český biolog
 Jiří Chmelař (* 1950), český sochař z Přerova
 Jiří Chmelař (* 1963), český výtvarník z Přerova
 Miloš Chmelař (1923–2001), český herec a fotograf působící v Divadle bratří Mrštíků
 Naďa Chmelařová (*1926), česká herečka
 Věra Chmelařová, česká malířka
 Vilém Chmelař (1892–1988), český psycholog, vysokoškolský pedagog, filozof a člen Československé akademie věd

Externí odkazy